Heichel ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Heichel (* 1953), niederländische Sängerin bei Dschinghis Khan
 Katrin Heichel (* 1972), bildende Künstlerin
 Wolfgang Heichel (* 1950), deutscher Sänger und Produzent